Miejscowości w USA:
 Blue Earth – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Blue Earth (ang. Blue Earth County) – w stanie Minnesota